

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych
 Piastowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa 
 Piastowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie 
 Piastowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała 
 Piastowo – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów 
 Piastowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Milejewo 
 Piastowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie
 Piastowo – część wsi Zygmuntowo w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk

Zobacz też 
 Nowe Piastowo, Piastów, Stare Piastowo